Miejscowości w Rosji
 Zalesje – osiedle typu wiejskiego w sielsowiecie skoworodniewskim rejonu chomutowskiego w obwodzie kurskim
 Zalesje – wieś w osiedlu wiejskim Bieżanickoje rejonu bieżanickiego w obwodzie pskowskim
 Zalesje – wieś w wołoscie Pożeriewickaja rejonu diedowiczskiego w obwodzie pskowskim
 Zalesje – wieś w wołoscie Wiazjewskaja rejonu diedowiczskiego w obwodzie pskowskim

 Zobacz też
 Zalesie